Промы́шленный — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Промышленный — прежнее название аула Корганбай Жезказганской горадминистрации Карагандинской области.

Россия 
 Промышленный — посёлок в Бийском районе Алтайского края.
 Промышленный — заброшенный посёлок городского типа в Республике Коми.
 Промышленный — село в Кобяйском улусе Якутии.

См. также 
 Промышленный переулок (значения)
 Промышленный проезд
 Промышленная
 Индустриальный